Geografia:
 Serrat de la Vinya: cim del municipi de Bassella (Alt Urgell)
 Serrat de la Vinya: cim del municipi de Pinell de Solsonès (Solsonès)
 Serrat de la Vinya: serra del municipi de Montellà i Martinet (Cerdanya)